Cactuses är ett studioalbum från 1996 av artisten Tekla.

Låtlista
Run over by a car
Better than reality
Her eyes
Somebody else
Always running
Hide behind my pride
Two persons
Ghost
Wasted
One day
So it's over now

Musikalbum 1996